Een verkeersweg:
 N315 (België)
 N315 (Frankrijk)
 N315 (Nederland), zie Provinciale weg 315

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing